Капи́ца — фамилия. Известные носители:
 Капица, Александр Петрович (1937—2004) — российский кинопродюсер, директор картин.
 Капица, Андрей Петрович (1931—2011) — советский и российский географ, сын П. Л. Капицы.
 Капица, Гжегож (род. 1959) — польский футболист, лучший бомбардир чемпионата Польши в 1982 году.
 
 
 Капица, Ольга Иеронимовна (урождённая Стебницкая; 1866—1937) — русский советский педагог и фольклорист, библиограф, детская писательница. Жена Л. П. Капицы, мать П. Л. Капицы.
 
 Капица, Сергей Петрович (1928—2012) — советский и российский физик и телеведущий. Сын П. Л. Капицы.
 Капица, Фёдор Сергеевич (1950—2017) — российский этнограф-славяновед, литературовед, писатель. Сын С. П. Капицы, внук П. Л. Капицы. См. также 
 (3437) Капица (1982 UZ5) — астероид главного пояса, открытый 20 октября 1982 года советским астрономом Людмилой Карачкиной.
  — дворянский род.

 Примечания